Beeck steht für:

 Beeck (Duisburg), Stadtteil von Duisburg, Nordrhein-Westfalen
 Beeck (Geilenkirchen), Stadtteil von Geilenkirchen, Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Beeck (Wegberg), Stadtteil von Wegberg, Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Beeck (Remscheid), Wüstung in Remscheid, Nordrhein-Westfalen

Beeck ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Beeck (1855–1935), deutscher Geflügelzüchter 
 Carl Beeck († 1840), deutscher Verwaltungsbeamter
 Christian Beeck (* 1971), deutscher Fußballspieler und -funktionär
 Frauke Beeck (* 1960), deutsche Künstlerin
 Griet Op de Beeck (* 1973), belgische Schriftstellerin
 Hans Beeck (1896–1983), deutscher Politiker (NSDAP)
 Hans Op de Beeck (* 1969), belgischer bildender Künstler
 Heinrich von Beeck, Kölner Chronist
 Jan Frederik van Beeck Calkoen (1772–1811), niederländischer Mathematiker, Astronom und Hochschullehrer
 Jenny Beeck (1885–1968), deutsche Politikerin (LDPD)
 Jens Beeck (* 1969), deutscher Jurist und Politiker (FDP), MdB
 Johann van der Beeck (1729–1802), Ratsverwandter und Kaufmann in Elberfeld
 Johannes Beeck (1927–2010), deutscher Künstler
 Karin Rogalski-Beeck (* 1946), deutsche Politikerin (SPD), MdHB
 Karl-Hermann Beeck (1927–2014), deutscher Historiker
 Louis Van Beeck, belgischer Bogenschütze
 Oliver Beeck (* 1988), deutscher American-Football-Spieler
 Peter von Beeck († 1624), deutscher Geistlicher, erster Chronist von Aachen
 Rainer Beeck (* 1962), deutscher Fußballfunktionär
 Simon Beeck (* 1980), deutscher Radiomoderator

Siehe auch:
 Beek
 Beck